A 2022. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi négyes versenyszámát február 19-én és 20-án rendezték. Az aranyérmet a Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller összeállítású német csapat nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar csapat.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Bob a 2022. évi téli olimpiai játékokon